Холтер () — английская фамилия. Известные носители:
  (Айзек Холтер; 1985) — американский драматург, лауреат литературной Премии Уиндема — Кэмпбелла Библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке (2017).
 Холтер, Джулия (род. 1984) — американская певица, музыкант.
  (1905—1999) — американский методистский священник, епископ епископальной области Небраска Объединённой методистской церкви (1972—1976).
  (род. 1977) — люксембургский футболист, игрок клуба «Расинг» и национальной сборной.
 Холтер, Норман (1914—1983) — американский биофизик, изобретатель портативного устройства для непрерывного круглосуточного регистрирования ЭКГ.

См. также 
 Хальтер, Марек (род. 1936) — французский правозащитник и педагог.
  (1900—1989) — немецкий военный деятель и пятиборец, участник летних Олимпийских игр (1928).